Polonia Varsovie (club d'échecs), un club polonais d'échecs
Polonia Varsovie (football), un club polonais de football ;
 Polonia Varsovie (basket-ball), un club polonais de basket-ball;
 Polonia 2011 Varsovie, un club polonais de basket-ball.